Alexander Bain (1811-1877), Schots uurwerkmaker en uitvinder van de telefacsimile
Alexander Bain (1818-1903), Brits filosoof